Postenje steht für:

 Postenje (Ljubovija), Dorf in der Opština Ljubovija, Okrug Mačva, Serbien
 Postenje (Novi Pazar), Vorstadtquartier von Novi Pazar, Okrug Raška, Serbien